Spojení písmen M a T může mít různé významy:

MT 
 MT – kód ISO 3166-2 pro Maltu
 AL-MT – kód ISO 3166-2 pro okres Mat
 BR-MT – kód ISO 3166-2 pro stát Mato Grosso
 zkratka vína Müller Thurgau
 SPZ okresu Martin
 značka jednotky magnetické indukce megatesla

Mt 
 megatuna – miliarda kilogramů, obvykle používáno pro vyjádření síly jaderného výbuchu
 meitnerium – chemický prvek
 Evangelium podle Matouše – zkratka názvu biblické knihy používaná v odkazech na verše
 hora – zkratka anglického Mount v geografických názvech (psáno Mt i Mt.), například Mt Everest

mt 
 zkratka pro metr, nesprávně používaná zejména v Itálii
 maltština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 zkratka bývalého podniku mlýny a těstárny Pardubice n.p.

.mt 
 .mt – internetová doména nejvyššího řádu pro Maltu

mT 
 značka jednotky magnetické indukce militesla

Externí odkazy 
 

Zkratky